Lyoulin peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Люлин) :
le Lyoulin, massif montagneux de l'ouest de la Bulgarie, culminant au mont Doupevitsa (1 256 m) ; 
Lyoulin, village bulgare de l'obchtina de Pernik, situé dans l'oblast de Pernik ;
Lyoulin, village bulgare de l'obchtina de Straldja, situé dans l'oblast de Yambol ;
Lyoulin, un des 24 raïoni (« arrondissements municipaux ») de l'obchtina de Stolitcha, situé dans l'oblast de Sofia-Grad.